Arsène Fabry de Longrée (1777-1851), Belgisch politicus,
 Charles Fabry (1867-1945), Frans natuurkundige, uitvinder van onder andere de Fabry-Pérot-interferometer,
 Conny Fabry (1952), Vlaamse zangeres,
 Danny Fabry (1948), Vlaamse Zanger,
 Elysée Fabry (1882-1949), Belgisch kunstschilder,
 Emile Fabry (1865-1966), Belgisch kunstschilder,
 Fabry-Pérot-interferometer, optisch instrument,
 Glenn Fabry (1961), Britse comicmaker,
 Ignác Fábry (1792-1867), bisschop van Košice,
 Jeff Fabry (1973), Amerikaans boogschutter,
 Lucien Fabry (1903 - ????), Belgisch voetballer,
 Martinus Fabry (ook: Martinus Fabri) (circa 1400), componist en minnezanger,
 Ziekte van Fabry.